Міжконтинентальний кубок з футболу 2001 — 40-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2000–2001 німецька «Баварія» та переможець Кубка Лібертадорес 2001 аргентинський «Бока Хуніорс». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 27 листопада 2001 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вдруге за свою історію здобула «Баварія».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2000—2001
 Кубок Лібертадорес 2001

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 2001 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 2001 на transfermarkt  

2001 у футболі
2001
Футбольні змагання у Токіо
Листопад 2001